Шадюрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 125 км на південь від Пуатьє, 18 км на південь від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 192 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 496,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки

Посилання 

 Шадюрі на сайті французького Національного інституту географії
 Шадюрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шадюрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Шаранта